Pramac Racing — приватна мотогоночна команда, яка бере участь у чемпіонаті світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP. Створена у 2000 році італійською енергетичною компанією «Pramac». У 2015 році команда уклала партнерську угоду з російською гоночною командою «Yakhnich Motorsport».

Історія 

Pramac Racing дебютувала в чемпіонаті світу MotoGP в 2002 році. Завдяки співпраці з найкращими виробниками мотоциклів, команда добилася задовільних спортивних результатів з самого початку.

За команду «Pramac Racing» виступали свого часу такі спортсмени, як: Макс Бьяджі, Макото Тамада, Алекс Баррос, Тоні Еліас та інші.

У 2008 році гонщики команди завоювали два подіуми в Брно та Мізано, що зробило «Pramac Racing» єдиною командою-сателітом, представленою на подіумі двічі протягом сезону.

У 2011 році команда «Pramac Racing» відсвяткувала свій десятий рік в «королівському» класі мотогонок. Рік був відзначений поверненням в команду Лоріса Капіроссі та появою молодого гонщика Ренді де Пуньє.

Перед початком сезону 2015 місце Андреа Янноне, який перейшов до заводської команди «Ducati Corse», зайняв Даніло Петруччі, який непогано зарекомендував себе у другій половині попереднього сезону; іншим гонщиком команди залишився Йонні Ернандес. Петруччі став справжнім відкриттям сезону, здобувши для команди на Гран-Прі Великої Британії подіум, зайнявши друге місце. Цей подіум став для команди першим з 2008 року. За підсумками сезону «Pramac Racing» стала шостою у заліку команд, а Петруччі зайняв десяте місце.

Статистика виступів

Примітки

Зовнішні посилання 

 Офіційний сайт команди  
 Профіль команди  на офіційній сторінці MotoGP 

Команди MotoGP
Спортивні клуби, засновані 2000